

Sigle 
Afro-Shirazi Party – partito politico di Zanzibar
Alta Scuola Politecnica – progetto formativo realizzato in cooperazione tra il Politecnico di Milano ed il Politecnico di Torino
Association of Surfing Professionals – Associazione dei Surfisti Professionisti
Associazione stampa parlamentare – associazione italiana di giornalisti
Asti Servizi Pubblici – azienda che eroga servizi di trasporti urbani ed extraurbani, servizi cimiteriali, raccolta dei rifiuti e altro in Asti e provincia
Associazione Italiana Psicologi – Associazione professionale di categoria
Avvelenamento amnesico da molluschi (Amnesic shellfish poisoning)
Azienda sanitaria provinciale – denominazione in alcune regioni italiane dell'Azienda sanitaria locale
 Azienda sanitaria provinciale della Calabria
 Azienda sanitaria provinciale della Sicilia

Astronomia
2848 ASP – asteroide scoperto nel 1956
Astronomical Society of the Pacific – Società Astronomica del Pacifico

Chimica 
 Asp – Abbreviazione dell'α-amminoacido Aspartato o Acido aspartico

Codici 
 ASP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alice Springs (Australia)
 ASP – codice vettore ICAO di Airsprint
 asp – codice ISO 639-3 della lingua dei segni algerina

Informatica 
Active Server Pages – pagine Web che contengono script in vari linguaggi
Answer set programming – paradigma di programmazione logica
Application service provider – Server che forniscono connessioni al proprio data-center

Musica 
ASP – gruppo musicale tedesco

Persone 
Hermangard d'Asp (...–1192) – gran maestro dell'Ordine degli Ospitalieri
Jonathan Asp (1990) – calciatore svedese

Religione 
 ASP – sigla delle Angeliche di San Paolo

Altri progetti